Wilkizki-Inseln ist der Name folgender Inselgruppen

 Wilkizki-Inseln (Karasee), Inselgruppe innerhalb des Nordenskiöld-Archipels
 Wilkizki-Inseln (Laptewsee), Inselgruppe nordöstlich der Taimyrhalbinsel

Siehe auch:
 Wilkizki-Insel